Brissac-Quincé, municipi francès al departament de Maine i Loira (regió de País del Loira)
 Brissac (Hérault), municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)